Fjärdsgrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fjärdsgrund (vid Panike, Korsholm), Österbotten, 
 Fjärdsgrund (vid Södra Vallgrund, Korsholm), Österbotten, 
 Fjärdsgrund, Vasa, Österbotten, 
 Fjärdsgrund, Närpes, Österbotten, 
 Fjärdsgrund, Kristinestad, Österbotten,

Se även
Fjärdsgrundet
Fjärdgrund
Fjärdgrundet
Fjärdgrunden

Robotskapade Finlandförgreningar